Buru (eiland), Indonesisch eiland
 Buru (plaats), plaats in Indonesië